Князь Вячесла́в Вячесла́вович Те́нишев (11 октября 1878 — 7 июня 1959, Монтобан) — русский общественный деятель и политик, член III Государственной думы от Орловской губернии, коллекционер. Внук министра юстиции Д. Н. Замятнина.

Биография 

Православный. Из старинного княжеского рода Тенишевых. Землевладелец Брянского уезда (5630 десятин). Сын князя Вячеслава Николаевича Тенишева от его первого брака с Анной Дмитриевной Замятниной. Родился в Петербурге, крещен 7 ноября 1878 года церкви Св. Спиридона Тримифунтского при Главном управлении уделов при восприемстве деда Д. Н. Замятнина и тетки фрейлины О. Д. Замятниной.

Окончил частную гимназию Гуревича с золотой медалью и юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1901). После окончания университета слушал лекции в Берлинском и Гейдельбергском университетах.

Вернувшись в Россию, поселился в своем имении Брянского уезда. Продолжал этнографические исследования своего отца и в 1907 году опубликовал книгу «Правосудие в русском крестьянском быту». В 1904 был избран Брянским уездным предводителем дворянства, также избирался гласным Брянского уездного земства и почетным мировым судьей Брянского уезда. Состоял председателем уездной землеустроительной комиссии и уездного училищного совета. После создания «Союза 17 октября» возглавил Брянский отдел партии.

В 1907 году был избран членом Государственной думы от Орловской губернии. Входил во фракцию «Союза 17 октября», состоял секретарем 4-го отдела Думы. Состоял докладчиком комиссий по судебным реформам и по запросам, а также членом многих комиссий. Дослужился до чина действительного статского советника.

В Первую мировую войну возглавлял комитет Российского Общества Красного креста, состоял уполномоченным Красного Креста Брянского окружного эвакуационного пункта раненых воинов.

После Октябрьской революции эмигрировал сначала в Болгарию, затем во Францию, жил в Париже. Служил заведующим отдела учёта в крупном банке. В 1920-е годы был избран товарищем председателя Союза русских дворян в Париже, позднее — его почетным председателем. Выступал в Союзе с докладами.

Долгое время состоял членом правления Общества охранения русских культурных ценностей, в 1956 году избран его членом-основателем. В 1948 году предоставил картины из своей коллекции для выставки в память Репина. В 1950-е читал лекции о старой России, сотрудничал в газете «Русская мысль».

Скончался в 1959 году в Монтобане. Похоронен на местном кладбище.

Семья 
В 29 апреля 1902 году женился на Софье Александровне Треповой (1884—1947), дочери действительного статского советника, венчались в церкви Святого Спиридона Тримифунтского в Петербурге; в 1909 они развелись. Во второй раз женился на Вере Христиановне Лобутиной.

Сочинения 
 Правосудие в русском крестьянском быту. — Брянск, 1907. — Переиздание: : Либроком, 2011. — ISBN 978-5-397-01790-9

Примечания

Источники 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — М.: РОССПЭН, 2008.
Л. Мнухин, М. Авриль, В. Лосская. Российское зарубежье во Франции 1919—2000. — М.: Наука; Дом-музей Марины Цветаевой, 2008.
Николаев Н. Ю. «Забытый пацифист» – В. В. Тенишев о войне, третейском суде и вечном мире  // История государства и права. – 2016. – № 22. – С. 43-47.
 Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917—1997 в 6 томах. Том 6. Книга 2. Скр — Ф. — : Пашков дом, 1999. — С. 342.

Вячеслав Вячеславович
Выпускники гимназии и реального училища Гуревича
Выпускники юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Этнографы Российской империи
Коллекционеры Российской империи
Брянские уездные предводители дворянства
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Октябристы
Русские эмигранты первой волны во Франции